Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1993/94 war die 16. Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Ab der Saison 1994/95 bildete die Oberliga Nordrhein nach den neu eingeführten Regionalligen nur noch die vierte Ebene im deutschen Fußball.
Fortuna Düsseldorf stieg in die 2. Bundesliga auf. Alemannia Aachen, der SC Brück, der 1. FC Bocholt und der Bonner SC nahmen an der neuen Regionalliga West/Südwest teil. Der 1. FC Viersen, der SC Jülich 1910, SuS 09 Dinslaken, der TuS 08 Langerwehe, Winfriedia Mülheim und 1. FC Union Solingen stiegen aus den Verbandsligen auf.

Torschützenkönig wurde Marko Schröder (FV Bad Honnef) mit 23 Toren.

Abschlusstabelle

Torschützenliste 

1993
Fußballsaison 1993/94